Чемпионат Северной Ирландии по футболу 2006/2007 — 106-й сезон чемпионата Северной Ирландии по футболу. Он начался 23 сентября 2006 и закончился 28 апреля 2007 года. Чемпионский титул смог защитить клуб «Линфилд».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Статистика на rsssf.com 
 Статистика на soccerway.com

Северная Ирландия
Северная Ирландия
Чемпионат Северной Ирландии по футболу
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2006/2007
2006 год в Северной Ирландии
2007 год в Северной Ирландии